Rot-Gelb steht für:

 Rotgelb, Farbe
 Rot-Gelbe Karte, Fußballregel
 Rot-Gelbe Koalition, Sozialliberale Koalition

Siehe auch
 Rotgelbzeit